Kazanova ima više značenja:
 Đakomo Kazanova
 Kazanova (film)
 Kazanova (Francuska)

Naselja u Italiji:
 Kazanova (Areco)
 Kazanova (Benevento)
 Kazanova (Kazerta)
 Kazanova (Forli-Čezena)
 Kazanova (Frozinone)
 Kazanova (Đenova)
 Kazanova (Pjačenca)
 Kazanova (Piza)
 Kazanova (Sijena)
 Kazanova (Teramo)
 Kazanova (Torino)
 Kazanova (Trento)
 Kazanova (Udine)